Думас () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилии 
 Думас, Антонио (1955—2019) — бразильский футбольный тренер.
  (1934—1968) — афро-американский писатель и поэт.

Топонимы 
 Думас — город в штате Арканзас (США).
 Думас — город в штате Миссисипи (США).
 Думас — город в штате Миссури (США).
 Думас — город в штате Техас (США).

См. также